Александр Дельвиг:* Дельвиг, Александр Густавович — подполковник, Георгиевский кавалер.
 Дельвиг, Александр Иванович (1810—1831) — русский поэт, прозаик, переводчик.